Василий Иванович Улизко (1920, Донецкая область, Кировский район, деревня Лиденовка — 1980, Талас) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1966).

Член КПСС с 1945 г. Образование незаконченное высшее.

Родился в Донецкой области.

Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации работал председателем Грозненского сельского Совета, секретарем Кировского райкома партии.

С 1950 года председатель колхоза «Талас» Кировского района.

Ежегодно добивался увеличения продукции растениеводства и животноводства.

Депутат Верховного Совета СССР 6-8-го созывов.

Награды 
Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, орденом Славы 3-й степени.

Память 
Его именем названы сельская школа и улица.

Источники 
 Талас облусу энциклопедия. Бишкек-1995-ж.
 Василий Иванович Улизко : [Герой Соц. Труда, пред. колхоза «Талас» Киров. р-на. 1920—1980. Некролог]. Сов. Киргизия, 1980, 29 апреля.
 Памятники истории и культуры Таласской долины. Валентина Дмитриевна Горячева, Светлана Яковлевна Перегудова. Кыргызстан, 1995 — Всего страниц: 119

Ссылки 
 
 Некролог

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Председатели колхозов
Председатели сельских советов СССР
Члены КПСС